Estadio Monumental (deutsch Monumental-Stadion) ist der Name folgender Stadien:

 Estadio Monumental (Santiago de Chile) in Santiago de Chile, Chile
 Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti in Buenos Aires, Argentinien
 Estadio Monumental Banco Pichincha in Guayaquil, Ecuador
 Estadio Monumental de Maturín in Maturín, Venezuela.
 Estadio Monumental "U" in Lima, Peru
 Estadio Monumental de la UNSA in Arequipa, Peru
 Estádio Olímpico Monumental in Porto Alegre, Brasilien

Siehe auch:
 La Monumental